Abrahamowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Abrahamowicz (1849–1899), Komödienschreiber
 Alexander Abrahamowicz (Alexander „Sascha“ Raoul Abrahamowicz; 1926–2020), österreichischer evangelisch-reformierter Pfarrer
 David Abrahamowicz (1839–1926), Politiker
 Elfriede Huber-Abrahamowicz (1922–2001), österreichisch-schweizerische Schriftstellerin
 Eugeniusz Abrahamowicz (1851–1905), Jurist und Politiker
 Krzysztof Abrahamowicz (1852–1916), Politiker

Siehe auch:
 Abramowicz